Эугейн:

 Эугейн ап Бели (612—645) — сын Бели Альт Клуитского.
 Эугейн ап Думнагуал (740—780) — сын Думнагуала Альт Клуитского, стал правителем Альт Клуита после смерти отца.